Panckoucke ist der Familienname folgender Personen:

 André Joseph Panckoucke (1703–1753), französischer Buchhändler, Verleger und Schriftsteller; Vater von Charles-Joseph Panckoucke